Mirijevo est un toponyme qui peut désigner :
Mirijevo, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Zvezdara, district de Belgrade ;
Mirijevo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žabari, district de Braničevo.